Auterive (Gers)
 Auterive (Haute-Garonne)
 Auterive (Tarn-et-Garonne)